Нурдин Бухари (; родился 30 июня 1980 года, Роттердам) — нидерландский футболист марокканского происхождения, выступал на позиции полузащитника; тренер. Выступал за сборную Марокко.

Клубная карьера 
Нурдин Бухари начал карьеру в молодёжных клубах «Нептюнус» и ХОВ из Роттердама. Позже Нурдин попал в молодёжный состав роттердамской «Спарты». В 1999 году Бухари попал в основную команду клуба. Дебют Нурдина за «Спарту» состоялся 9 февраля 2000 года в матче против АЗ, который завершился победой АЗ со счётом 4:0. В своём первом сезоне Нурдин сыграл 17 матчей и забил 3 мяча в чемпионате Нидерландов 1999/00. Всего в составе «Спарты» Нурдин провёл 76 матчей и забил 13 мячей.

В 2002 года Нурдин перешёл в амстердамский «Аякс», подписав с клубом контракт на четыре года. Его дебют состоялся 1 сентября 2002 года в матче против «Гронингена». В сезоне 2002/03 Бухари провёл 22 матча и забил 6 мячей за «Аякс». В 2003 году Нурдин перешёл на правах аренды в клуб НАК Бреда из города Бреда. За НАК Наурдин провёл 28 матчей и забил 5 мячей. После возвращения из аренды Нурдин вернулся в основной состав «Аякса». Всего в составе амстердамского клуба Бухари провёл 69 матчей и забил 14 мячей, становился обладателем Суперкубка Нидерландов в 2002 и 2005 году и обладателем Кубка Нидерландов в 2006 году.

В 2006 году Нурдин присоединился к клубу французской лиги «Нант». За «Нант» Бухари отыграл всего 9 матчей и забил 2 мяча, после которых в январе 2007 года на правах аренды перешёл в нидерландский клуб АЗ. Дебют за АЗ состоялся 3 февраля 2007 года в матче против ПСВ. После возвращения из аренды в «Нант» Бухари отказался выступать за клуб, так как «Нант» вылетел во второй французский дивизион.

7 июля 2007 года Нурдин вернулся в «Спарту» и подписал с клубом контракт на три года. После одного проведённого сезона за «Спарту» Нурдин перешёл в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад». Однако руководство «Спарты» так и не получило денежную компенсацию за переход Бухари от «Аль-Иттихад», руководство которого заявило, что, возможно, откажется от этого трансфера, так игрок находится в плохой физической форме. Но руководство «Спарты» отказалось от возвращения Нурдина в их клуб.

В 2008 году Бухари покинул «Аль-Иттихад» и вернулся в Нидерланды, где в декабре 2008 года тренировался в своём бывшем клубе НАК Бреда. В январе 2009 года Нурдин подписал контракт с НАК Бреда до конца сезона 2008/09.

31 августа 2012 года Нурдин подписал однолетний контракт с клубом «Валвейк».

В январе 2014 года Бухври подписал контракт на полгода со «Спартой». Для 33-летнего футболиста это было уже второе возвращение в команду из Роттердама. Он сыграл за «Спарту» одиннадцать матчей в Эрстедивизи, а также забил один гол в стыковых матчах за выход в Эредивизи. В мае руководство клуба объявило, что не будет продлевать контракт с Нурдином. Тем не менее, после истечения контракта, полузащитник остался тренироваться с первым составом «Спарты».

После завершения карьеры игрока остался в тренерской системе «Спарты».

Карьера в сборной 
Нурдин родился в Нидерландах, но его родители являются выходцами из Марокко и поэтому Бухари решил выступать за национальную сборную Марокко, в которой Нурдин дебютировал ноябре 2001 года в товарищеском матче против сборной Замбии.

Достижения 
  «Аякс»
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2002, 2005
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2005/06
  «Висла»
 Чемпион Польши: 2010/11

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Нидерландов
Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Касымпаша»
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Валвейк»
Футбольные тренеры Марокко